Seznam brigad z zaporedno številko 93.

Seznam 
 Pehotne
 93. strelska brigada (ZSSR)
 93. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)

 Komunikacijske
 93. komunikacijska brigada (ZDA)
 93. samostojna radijsko-tehnična brigada (ZSSR)

 Logistične
 93. materialno podporna brigada (ZSSR)

Glej tudi